Anthony Williams peut désigner :
 Anthony A. Williams (1951-), homme politique américain ;
 Anthony Williams (1978-), basketteur américain.